Tulip Computers (equip ciclista belga), equip ciclista belga de 1991 a 1992
 Tulip Computers (equip ciclista espanyol), equip ciclista espanyol el 1990